| битна улога   = Кроз грање небоПоследњи колосекКлисураПоследњи данЦрвени цвет

| awards         = 
| имдб           = 0720027
}}

Салко Репак (Столац, 14. април 1897 — Београд, 17. октобар 1962) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Прича о фабрици || Вратар у фабрици
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Црвени цвет || Тодоровић, адвокат
|-
| 1951. || Последњи дан || Инжењер
|-
| 1954. || Стојан Мутикаша || Газда Симо
|-
| 1956. || Клисура || /
|-
| 1956. || Последњи колосек || Стари Патрик
|-
| 1958. || Кроз грање небо || Деда који је слеп
|-
| 1958. || Госпођа министарка || уредник редакције
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1897.
Умрли 1962.
Српски глумци
Југословенски глумци
Сточани